Бла́нко (, «белый») — распространённая испаноязычная фамилия, а также название некоторых географических объектов.

Известные носители фамилии 
 
 Бланко, Андрес Элой (1896—1955) — венесуэльский поэт, писатель и политик.
 
 Бланко Хиль, Борха (род. 1984) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Бланко, Антонио Гусман (1870—1877) — президент Венесуэлы (трижды).
 Бланко Лещук, Густаво (род. 1991) — аргентинский футболист украинского происхождения, нападающий.
 Бланко, Грисельда (1943—2012) — колумбийская наркобаронесса.
 Бланко, Доминго (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Бланко, Исмаэль (род. 1983) — аргентинский футболист.
 Бланко Галиндо, Карлос (1882—1946) — боливийский государственный, военный и политический деятель, генерал.
 Бланко, Кепа (род. 1984) — испанский футболист, нападающий.
 Бланко, Куаутемок (род. 1973) — мексиканский футболист.
 Бланко, Луис Норберто (1954—1969) — аргентинский студент и рабочий, убитый полицией.
 Бланко Энкалада, Мануэль (1790—1876) — чилийский политический деятель, первый президент Чили.
 Бланко Сото, Педро (1795—1829) — боливийский политический и государственный деятель.
 Бланко-и-Эренас, Рамон, 1-й маркиз Пенья-Плата (1833—1906) — испанский маршал; сенатор, генерал-губернатор Филиппин и Кубы.
 Бланко, Рауль (1895—?) — уругвайский футбольный тренер.
 Бланко, Рафаэль (1885—1955) — кубинский художник и шахматист.
 Бланко, Рикардо (род. 1989) — коста-риканский футболист.
 Бланко, Ричард (род. 1982) — венесуэльский футболист.
 Бланко, Рубен (род. 1995) — испанский футболист, вратарь.
 Бланко, Сальвадор Хорхе (1926—2010) — сорок восьмой президент Доминиканской Республики.
 Бланко, Серж (род. 1958) — бывший французский регбист.
 Бланко, Себастьян Марсело (1988) — аргентинский футболист.
 Бланко, Уго (род. 1934) — перуанский левый политический деятель.
 Бланко, Франсиско Мануэль (1778—1845) — испанский монах, ботаник, исследователь природы Филиппин.
 Бланко, Хорхе (род. 1991) — мексиканский актёр, певец, танцор.
 Бланко Лопес, Хосе (род. 1962) — испанский политик-социалист.
 Бланко, Элькин (род. 1989) — колумбийский футболист, полузащитник.

Составные фамилии 
 Ариас Бланко, Рафаэль Игнасио (1906—1959) — католический прелат, епископ Сан-Кристобаля.
 Карреро Бланко, Луис (1904—1973) — премьер-министр Испании, неофранкист, адмирал.
 Мугуруса Бланко, Гарбинье (род. 1993) — испанская теннисистка.
 Ордовский-Танаевский Бланко, Ростислав Вадимович (род. 1958) — венесуэльский и российский бизнесмен, основатель холдинга Росинтер.
 Улате Бланко, Отилио (1891—1973) — коста-риканский политик, президент Коста-Рики (1949—1953).

Псевдонимы 
 Бенни Бланко (настоящее имя Бенджамин Левин; род. 1988) — американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.
 Бланко (настоящее имя Риккардо Фаббрикони; род. 2003) — итальянский певец и рэпер.

География 
  — город в штате Техас, США.
 Бланко — округ Техаса.
 Бланко — мыс на побережье Средиземного моря в Тунисе, крайняя северная точка Африки.
 Бланко — мыс в США, самая западная точка штата Орегон.
 Велес-Бланко — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кабо-Бланко — старое название мыса Рас-Нуадибу в Мавритании и Западной Сахаре.
 Отон-Бланко — муниципалитет в Мексике, штат Кинтана-Роо, с административным центром в городе Четумаль.

Прочее 
 «Бланко Энкалада» — бронепалубный крейсер чилийских ВМС конца XIX века.
 Манхар бланко — название нескольких разновидностей лакомств в испаноговорящих странах.

См. также 

 «Вдова Бланко» — теленовелла колумбийского производства 1996 года.
 Телескоп имени Виктора Бланко — телескоп, расположенный в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.